Elsemiek Hillen – ex hockeista su prato olandese
 Fritjof Hillén – calciatore svedese
 Hans Hillen – politico olandese
 Jack Hillen – hockeista su ghiaccio statunitense